Командный чемпионат России по мотогонкам на льду 2021 — двадцать девятый розыгрыш турнира. По сравнению с предыдущим розыгрышем чемпионат покинули клубы ЦСКА, "Прогресс" (Глазов) и "Сокол" (Казахстан), зато вернулись команды из Кумертау и Новосибирска.

Участники чемпионата

Суперлига

Ход чемпионата

Итоговые результаты

Высшая лига

Ход чемпионата

Итоговые результаты

Примечания 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею